Exploit (computerbeveiliging), een begrip uit de computerbeveiliging
 Exploit (ook exploot), een soort akte van een deurwaarder
 Bay of Exploits, een baai van het Canadese eiland Newfoundland
 Exploits (rivier), een rivier op het eiland Newfoundland